Hotel Oden kan avse:
 Hotel Oden, Stockholm – ett hotel i Vasastan i Stockholm
 Hotel Oden, Göteborg – ett hotel på Odinsgatan i Göteborg